

Ljestvica

Poveznice 
 T-Com 1. HNL 2009./10.
 3. HNL 2009./10.
 4. HNL 2009./10.
 5. rang HNL-a 2009./10.
 6. rang HNL-a 2009./10.
 7. rang HNL-a 2009./10.
 Hrvatski nogometni kup 2009./10.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2008./09., drugi rang

2009-10
 2